IK peut faire référence à :
 Imair Airlines (Azerbaïdjan), selon la liste des codes AITA des compagnies aériennes,
 IK, abréviation pour Iparretarrak, organisation nationaliste basque.
 IK, abréviation signifiant indemnités kilométriques
 IK abréviation anglaise pour "inverse kinematics", en français cinématique inverse
 IK, la désignation des rames de métros de Berlin, en Allemagne
 Indice de protection contre les chocs

Ik peut faire référence à :
 ik, code ISO 639-1 de la langue inupiaq,
 l'ik, une langue parlée en Ouganda,
 les Ik, un peuple d'Ouganda,
 Ik, une rivière de Russie.

Code